27-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 5 по 9 сентября 2007 года в двух городах Чили (Сантьяго и Винья-дель-Мар) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 26-й раз в своей истории и в 21-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Винья-дель-Мар

 5 сентября: Венесуэла — Колумбия 3:0 (25:14, 25:23, 25:20); Бразилия — Уругвай 3:0 (25:11, 25:16, 25:12).
 6 сентября: Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:20, 25:17, 25:15); Бразилия — Колумбия 3:0 (25:15, 25:19, 25:19).
 7 сентября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:21, 25:18, 26:24); Колумбия — Уругвай 3:0 (25:12, 25:21, 25:10).

Группа В 
Сантьяго 

 5 сентября: Аргентина — Парагвай 3:2 (23:25, 25:14, 20:25, 25:18, 15:6); Чили — Перу 3:0 (25:18, 25:13, 25:16).
 6 сентября: Аргентина — Перу 3:0 (25:17, 25:16, 25:16); Чили — Парагвай 3:1 (25:13, 26:24, 24:26, 25:21).
 7 сентября: Парагвай — Перу 3:1 (25:20, 25:12, 25:27, 25:18); Аргентина — Чили 3:0 (25:15, 25:16, 25:20).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
8 сентября. Сантьяго
 Бразилия — Чили 3:0 (25:16, 25:22, 25:17)
 Аргентина — Венесуэла 3:2 (21:25, 25:21, 25:23, 22:25, 15:13)

Полуфинал за 5—8 места 
8 сентября. Винья-дель-Мар
 Парагвай — Уругвай 3:0 (25:23, 25:21, 25:21)
 Колумбия — Перу 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:21)

Матч за 7-е место 
9 сентября. Винья-дель-Мар
 Уругвай — Перу 3:2 (25:22, 25:22, 16:25, 19:25, 17:15)

Матч за 5-е место 
9 сентября. Винья-дель-Мар
 Парагвай — Колумбия 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:21)

Матч за 3-е место 
9 сентября. Сантьяго
 Венесуэла — Чили 3:1 (25:23, 17:25, 25:20, 25:20)

Финал 
9 сентября. Сантьяго
 Бразилия — Аргентина 3:0 (25:15, 25:17, 39:37)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Марселиньо, Андре Насиенто, Жиба (Жилберто Годой), Данте Амарал, Густаво, Родриго Сантана, Бруно Резенде, Сержио Эскадинья, … Тренер — Бернардо Резенде.

  Аргентина: Лучано Де Чекко, Сантьяго Ордуна, Гильермо Гарсия, Густаво Шолтис, Гастон Джани, Леандро Кончина, Родриго Кирога, Лукас Чавес, Франко Джакетта, Габриэль Арройо, Диего Степаненко, Мартин Меана.

  Венесуэла: Дельвис Юстис, Родман Валера, Луис Диас, Эрнальдо Гомес, Томас Эреу, Фреди Седеильо, Хорхе Сильва, …

Индивидуальные призы 
 МVP:  Жиба
 Лучший нападающий:  Родриго Сантана
 Лучший блокирующий:  Густаво
 Лучший на подаче:  Бруно Резенде
 Лучший на приёме:  Игор Лопес
 Лучший связующий:  Сантьяго Ордуна
 Лучший в защите:  Мартин Меана
 Лучший либеро:  Сержио Эскадинья

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
2007 год в волейболе